Den tynde røde linje har flere betydninger:

 Den tynde røde linje (1854) – et sammenstød mellem russiske og britiske tropper under slaget ved Balaklava
 Den tynde røde linje (roman) – Roman fra 1962 af James Jones (på dansk i 1963)
 Den tynde røde linje (film fra 1964) – Krigsfilm fra 1964 af Bernard Gordon om slaget om Guadalcanal.
 Den tynde røde linje (film fra 1998) – Krigsfilm fra 1998 af Terrence Malick om slaget om Guadalcanal.

he:הקו האדום